Писта Аереа има више значења:

 Писта Аереа (Чималхуакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Писта Аереа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику